Se llama carga adaptada a una impedancia con la que se termina una línea de transmisión y de valor igual a la impedancia característica de dicha línea, con el fin de absorber toda la energía procedente de la línea y eliminar las reflexiones.

Igualmente se utiliza para guías de ondas, estando en este caso, el material resistivo dentro de una sección de guía. Se distinguen:

 cargas de baja potencia, que suelen ser de forma piramidal o cónica muy aguda, con su base descansando en un cortocircuito y su eje paralelo al eje de la guía. Esta disposición tiene la ventaja de minimizar la reflexión en toda la banda de la guía. Su potencia depende de la banda de frecuencias, siendo, para banda X inferior a 5 W;

 cargas de alta potencia, que tienen el material resistivo unido a las paredes de la guía, buscando la máxima disipación.

Conceptos relativos a las instalaciones eléctricas